Aphaenogaster gibbosa fiorii é uma subespécie de inseto do gênero Aphaenogaster, pertencente à família Formicidae.

Referências 

gibbosa fiorii
Espécies descritas em 1915